Chakridynastin är namnet på den regerande kungafamiljen i Thailand. Dynastin har suttit på Thailands tron sedan 1782 då kung Taksin blev förklarad sinnessjuk. Alla kungar benämns, förutom med sitt eget namn, som Rama med tillhörande följdtal. Namnet Chakri (Thai จักรี) kommer från titeln Phya Chakri, som gavs till Rama I medan han var general i Taksins armé.

Lista på kungar 
 Buddha Yodfa Chulalok (Rama I) den store พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, 1782-1809 
 Buddha Loetla Nabhalai (Rama II) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 1809-1824 
 Nangklao (Rama III) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, 1824-1851 
 Mongkut (Rama IV) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 1851-1868 
 Chulalongkorn (Rama V) den store พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช" 1868-1910 
 Vajiravudh (Rama VI) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 1910-1925 
 Prajadhipok (Rama VII) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, 1925-1935 
 Ananda Mahidol (Rama VIII) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล, 1935-1946 
 Bhumibol Adulyadej (Rama IX) den store พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, 1946-2016

Vicekungar 

Tills 1885 hade varje kung en vicekung (Maha Uparaja, ofta översatt som andrakung)

Lista på Vicekungar
 Boworn Maha Surasinghanat กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (1782-1802) 
 Isarasundhorn (senare Rama II) (1806-1809) 
 Boworn Senanurak กรมพระราชวังบวรเสนานุรักษ์ (1809-1817) 
 Boworn Maha sakpolsep กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ (1824-1832) 
 Pinklao พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (1851-1866) 
 Boworn Vichaicharn กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (1868-1885)

Regenter 
När en kung inte kan utföra sina kungliga uppdrag för att han är omyndig, eller blir skickad till ett kloster för att bli munk, tar en regent över uppdragen.

Lista på regenter

 Somdet Chao Phraya Si Suriyawongse (1868-1873), tills kung Chulalongkorn blev 20 år. 
 Drottning  Sipatcharinthara (1897), medan kung Chulalongkorn reste till Europa 1897 
 Prins Narisaranuwadtiwongse (1934-1935) 
 Prins Oscar Anuvatana (1935) 
 Prins Aditya Dibabha (1935-1944) 
 Pridi Banomyong (1944-1946) 
 Rangsit, Prins av Chainat (1946) 
 Prins Dhanivat Bidyalabh Bridhyakon (1946-1950), tills kung Bhumibol Adulyadej studerade färdigt i Schweiz. 
 Drottning Sirikit Kitiyakara (1956), medan kung Bhumibol Adulyadej var munk

Koppling mellan sydostasiatiska furstehus 
Den thailändska Chakridynastin fick tidigt en koppling till Huset Bunnag, och i senare generationer där Bunnagättlingar giftes in både med stamfadern för Huset Norodom i Kambodja, som med släkten Abhaiwongse som styrde Kambodjas provins Battambang, vars ättlingar ånyo giftes in i Chakridynastin, varför de nuvarande kungahusen i Thailand och Kambodja är släkt med varandra, via Battambangsläkten Abhaiwongse.

Nai Bunnag var gift med Nuan, vars syster gifte sig med kung Rama I av Thailand.  Bunnag och Nuans dotter Tuptim Bunnag fick med Yia Abhaiwongse en dotter med namnet Yem Bosaba, vilken som gift med Norodom av Kambodja, fick sonen Norodom Sutharot, far till Norodom Suramarit som med Norodom Kossamak fick sonen Norodom Sihanouk. 

Eftersom Suvadhana, en ättling till Tuptim Bunnag gifte sig med kung Rama VI av Thailand, var Suvadhana och Norodom Suramarit av Kambodja sysslingar (tremänningar) med varandra, och deras respektive barn Norodom Sihanouk och prinsessan Bejaratana fyrmänningar, och kung Norodom Sihanouk av Kambodja och kung Bhumibol Adulyadej (Rama IX) av Thailands far Mahidol Adulyadej sexmänningar.

Referenser 

Chakri-dynastin